

Film
Willie – cortometraggio del 1910 diretto da Francis Boggs
Willie – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
 Willie – cortometraggio muto del 1914 diretto da Colin Campbell

Onomastica 
 Willie – variante del nome proprio di persona inglese maschile Will

Opere dell'ingegno 
 Willie – serie televisiva canadese
 Willie – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes del 2007

Personaggi 
 Willie – personaggio della serie animata I Simpson
 Willie il gigante – personaggio Disney
 Zio Willie – personaggio della striscia a fumetti Moon Mullins

Pagine correlate 
 Willy